niszczyciele typu C – typ 40 okrętów służących w Royal Navy, zbudowanych w latach 1892-1902
 niszczyciele typu C – typ 5 okrętów służących w Royal Navy, zbudowanych w 1932 roku
 niszczyciele typu C – typ 32 okrętów służących w Royal Navy, zbudowanych w latach 1944-1946